Klasse L steht für:

 Klasse L, Bodentyp, siehe Bodentyp #Klasse L – Lessivés
 Klasse L, EG-Fahrzeugklasse, siehe EG-Fahrzeugklasse #Klasse L
 Klasse L, deutsche Fahrerlaubnisklasse, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklasse L
 Klasse L, Gewichtsklasse für Hühnereier, siehe Eierkennzeichnung#Gewichtsklassen
 Klasse L (Töpfer), attisch-griechische Keramikkünstlergruppe, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/L #Künstler-Gruppen
 Spektralklasse L, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung
 U-Boot-Klasse L, U-Boot-Klasse der Royal Navy

Siehe auch:
 L-Klasse